Font, lloc o dispositiu d'on surt o brolla alguna cosa 
 Font (arquitectura), element de decoració urbana 
 Documentació:
 Font documental, origen d'una informació, especialment per a la investigació (periodisme, historiografia i la producció de literatura acadèmica i enciclopèdica)
 Font del dret
 font de la teologia
 font bíblica
 Tecnologia:
 Font de llum, dispositiu, natural o artificial, que genera radiació electromagnètica visible
 Font d'alimentació, dispositiu que proporciona l'energia per al funcionament d'un aparell elèctric 
 Font de tensió, dispositiu que proveeix una diferència de potencial constant, independentment de la càrrega connectada i de la intensitat
 Font de corrent, dispositiu que proveeix una intensitat de corrent elèctric constant, independentment de la càrrega connectada i de la tensió
 Font d'energia, recurs material i fenomen natural usat per extreure energia útil per a les activitats humanes
 Font o tipus (tipografia), peça metàl·lica (generalment un aliatge amb base de plom) en forma de paral·lelepípede que du en relleu una lletra o signe
 Codi font, sèrie d'instruccions escrites en algun llenguatge de programació
 Biografies:
 Pius Font i Quer, botànic (taxonomista i fitogeògraf), farmacèutic i químic
 Pau Font de Rubinat, polític i bibliòfil català nascut a Reus 
 Norbert Font i Sagué, geòleg, espeleòleg, naturalista i escriptor, fou l'introductor de l'espeleologia a Catalunya
 Felip Font i Trullàs, polític català nascut a Reus el 1819
 Joan Font, diversos personatges
 Jaume Font Barceló, polític mallorquí del Partit Popular
 Joan Font i Giralt (Girona, 1899 – El Sallent, 1936), sacerdot i esperantista català
 Manuel Font i Altaba, alcalde en funcions de Barcelona el 1979
 Josep Font i Solsona, historiador i periodista
 Antoni Font i Mercé, farmacèutic d'Olot i alcalde del Masnou.
 Ricard Font i Hereu (la Seu d'Urgell, 1971), advocat català, Secretari de Territori i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya des de 2011
 Miscel·lània: Antònia Font''', grup de música mallorquí